L'Éventail de Lady Windermere peut faire référence à plusieurs œuvres :

Théâtre 
 L'Éventail de Lady Windermere (Lady Windermere's Fan), pièce d'Oscar Wilde (1892)

Cinéma 
Les films adaptés de cette pièce :
 L'Éventail de Lady Windermere (Lady Windermere's Fan), d'Ernst Lubitsch, sorti en 1925
 L'Éventail de Lady Windermere (The Fan), d'Otto Preminger, sorti en 1949

Télévision 
 L'Éventail de Lady Windermere, téléfilm français de François Gir, diffusé en 1961